O Campeonato Piauiense de Futebol de 1953 foi o 13º campeonato de futebol do Piauí. A competição foi organizada pela Federação Piauiense de Futebol e o campeão foi o Ríver.

Premiação

Piaui
1953